Sara Errani e Roberta Vinci erano le detentrici del titolo ma non sono riuscite a difenderlo perdendo la finale con Ekaterina Makarova e Elena Vesnina per 7-5, 6-2.

Teste di serie 

  Sara Errani /  Roberta Vinci (finale)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinale)
  Nadia Petrova /  Katarina Srebotnik (semifinale)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (campionesse)
  Liezel Huber /  María José Martínez Sánchez (primo turno)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)
  Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza (terzo turno)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (secondo turno)

  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (secondo turno)
  Kristina Mladenovic /  Galina Voskoboeva (quarti di finale)
  Anastasija Pavljučenkova /  Lucie Šafářová (quarti di finale)
  Serena Williams /  Venus Williams (ritirate, primo turno)
  Shuai Zhang /  Zheng Jie (terzo turno)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (primo turno)
  Hao-Ching Chan /  Darija Jurak (secondo turno)
  Daniela Hantuchová /  Anabel Medina Garrigues (primo turno)

Wildcard 

  Séverine Beltrame /  Laura Thorpe (secondo turno)
  Julie Coin /  Pauline Parmentier (secondo turno)
  Alizé Cornet /  Virginie Razzano (primo turno)
  Stéphanie Foretz Gacon /  Irena Pavlović (primo turno)

  Caroline Garcia /  Mathilde Johansson (secondo turno)
  Alizé Lim /  Aravane Rezaï (primo turno)
  Serena Williams /  Venus Williams (ritirate, primo turno)

Alternate

  Jana Čepelová /  Karolína Plíšková (primo turno)

  Madison Keys /  Melanie Oudin (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2013
WTA Tour 2013